Jean Ier d'Avesnes, (1218-1257), comte héritier de Hainaut.
Jean  de Hainaut, né Jean II d'Avesnes, (1248-1304), fils du précédent, comte de Hainaut, de Hollande et de Zélande.

Voir aussi
Maison d'Avesnes